Odnosi się do trzech medali:
 Medal Służby Ogólnej w Indiach (1854)
 Medal Służby Ogólnej w Indiach (1909)
 Medal Służby Ogólnej w Indiach (1936)